Patrocinensi – abitanti di Patrocínio Paulista
Patrocinensi – abitanti di Patrocínio do Muriaé
Patrocinensi – abitanti di Patrocínio
Patrocinensi – abitanti di São Jorge do Patrocínio